Jabez steht für:

 Jabez, biblische Person
 Jabez (Vorname), männlicher Vorname
 Jabez (Kentucky), Ort im Russell County